La Copa Davis 1970 fue la 59.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 29 al 31 de agosto de 1970. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Alemania Occidental por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1970